Мораиш:

 Мораиш, Граса (род. 1948) — португальская художница.
 Мораиш, Жозе (род. 1965) — португальский футбольный тренер.
 Мораиш, Жуниор (род. 1986) — бразильский и румынский футболист.
 Мораиш, Марио (род. 1988) — бразильский автогонщик.
 Мораиш, Нуну (род. 1984) — португальский футболист.
 Мораиш Кардозу, Игнасиу ду Нашсименту де (1811—1883) — португальский кардинал.
 Мораиш, Марио (род. 1988) — бразильский автогонщик.

См. также